Cet article présente le bilan saison par saison du West Ham United Football Club, à savoir ses résultats en championnat, coupes nationales et coupes européennes depuis sa création sous le nom Thames Ironworks Football Club en 1895.

Légende du tableau 

Les changements de divisions sont indiqués en gras.

 Première division = Division 1 (jusqu'en 1992) puis Premier League (depuis 1992)
 Deuxième division = Division 2 (jusqu'en 1992) puis Division 1 (1992-2004) puis Championship (depuis 2004)

 C2 = Coupe des coupes (1960-1999)
 C3 = Coupe des villes de foires (1955-1971) puis Coupe UEFA (1971-2009) puis Ligue Europa (depuis 2009)

Bilan toutes compétitions confondues

Notes et références 

 West Ham Statistics

West Ham United
West Ham United Football Club